«Festa d'aprile» () — известная итальянская народная песня, текст которой написан в 1948. Авторы — Ф. Антоничелли и С. Либеровичи. В песне звучат насмешки над фашистами и прославляются участники движения Сопротивления.

Записи 
 1975 — Vettori Giuseppe, Canzoni italiane di protesta 1794 - 1974, Roma, Newton Compton

Текст песни

См. также 
 Fischia il vento
 Bella ciao

Ссылки 
 Festa d'aprile in YouTube

Песни 1948 года
Патриотические песни
Народные песни
Песни на итальянском языке
Антифашистские произведения
Партизанская война
Военная история Италии